Живоглот:
 Гобсек
 Живоглот (персонаж серии романов о Гарри Поттере)
 Чёрный живоглот (Chiasmodon niger)